Джордж Уо́ррен Маккре́й-младший (; род. 19 октября 1944 года, Уэст-Палм-Бич, Флорида, США) — американский соул- и диско-певец, наиболее известный своим хитом 1974 года «Rock Your Baby».

Биография и творчество 
Джордж МакКрей появился на свет 19 октября 1944 года в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он стал вторым из девяти детей, родившихся в семье. Учась в школе, Джордж в течение двух лет пел в составе школьной вокальной группы The Stepbrothers, где выступала и его будущая жена Гвен МакКрей, в девичестве Мосли, на которой он женился в 1963-м. Затем он сформировал свою собственную музыкальную группу The Jivin’ Jets, которая распалась после того, как в 1963-м певец отправился служить в ВМС США.

В 1967 году, после демобилизации, МакКрей вновь собрал The Jivin’ Jets. В группу вошла и жена певца Гвен, и после нескольких недель репетиций они решили выступать дуэтом. Один из их совместных синглов "Lead Me Оn" принес Гвен сольный контракт с фирмой Columbia Records; после переиздания эта композиция вошла в aмериканский Тор 40 в категории ритм-энд-блюз.

Джордж собирался продолжить образование в колледже, когда Ричард Финч и Гарри Уэйн Кейси из KC and the Sunshine Band пригласили его спеть текст песни, которую они написали для своей группы, но не могли достичь необходимых высоких нот. Первоначально планировалось, что в записи должна принять участие жена Джорджа Гвен, но она опоздала на сеанс, и Джордж спел песню в одиночку. Впоследствии эта мелодичная соул-композиция под названием "Rock Your Baby" стала его величайшим достижением, возглавив хит-парады Великобритании и США. Сингл достиг номера один в американском чарте Billboard Hot 100 в 1974-м и оставался на вершине хит-парада в течение двух недель. Также он возглавил соул-чарт США и хит-парад синглов в Великобритании. Десять недель на первом месте сингл пробыл и в чарте Германии. Песня стала одним из первых хитов эры диско, общее количество продаж по всему миру составило примерно 11 миллионов копий. Успех этой композиции был настолько впечатляющим, что рок-журнал Rolling Stone назвал её хитом номер один всего 1974 года. Лучшей песней года её также назвали журналы Record World, British's Cash Box и Dutch Music Poll. Кроме того, вокалист Джордж МакКрей в следующем году получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «лучший R&B-вокалист-мужчина» (Best Male R&B Vocalist).

Ещё два сингла, "I Can't Leave You Alone" и "It's Been So Long", также попали в десятку лучших в британском чарте. После альбома Rock Your Baby МакКрей выпустил несколько других альбомов, в том числе George McCrae (1975) и Diamond Touch (1976), и, помимо этого, продолжал записываться в дуэте с женой вплоть до их развода в 1976 году. В браке у них родились две дочери — София и Лиа.

В 1978 году МакКрей записал альбом We Did It! и свой второй одноимённый альбом George McCraе. Однако к этому времени популярность певца серьёзно снизилась Он женился во второй раз, переехал в Канаду и решил взять творческую паузу. Вторая жена также родила от него дочь — Дженнифер МакКрей.

Джордж вернулся на сцену в 1984-м с альбомом One Step Closer to Love, заглавный трек которого вошёл в чарты Великобритании, Канады и Нидерландов. В 1988 году у певца родилась дочь Марселла от его тогдашней подруги Розанны Молинини. Он переехал в деревню Мунстергелин в Нидерландах и в 1989-м вновь женился — теперь на голландской модели Ивонн Бергсма. У пары есть сын по имени Шака.

Более поздние альбомы Джорджа МакКрея снискали некоторый успех в Европе, и он продолжил регулярно там выступать. В 2000-е он разделил своё местопребывание между домами во Флориде, на Арубе и в Нидерландах. В 2016 году певец выпустил новый концептуальный альбом под названием LOVE, который был издан голландским продюсером и композитором Роджером Хейстером. Альбом был записан с использованием только старинных музыкальных инструментов. Лиа и София МакКрей, две дочери Джорджа от первого брака с Гвен, исполняют в нём бэк-вокал. Альбом был признан альбомом недели в Германии, а сингл "Sexy Woman" находился на первом месте на Мальорке.

Джордж МакКрей продолжает выступать вживую. Так, в декабре 2017 года он исполнял песни в передаче "Hootenanny show with Jools Holland" на телеканале BBC.

Дискография

Альбомы 
 1974 — Rock Your Baby 
 1975 — George McCrae 
 1975 — Together (с Гвен МакКрей) 
 1976 — Diamond Touch 
 1978 — George McCrae 
 1979 — We Did It 
 1984 — One Step Closer to Love 
 1984 — Own The Night 
 1987 — I Feel Love For You 
 1991 — Diamond Collection 
 1991 — With All My Heart 
 1993 — Golden Classics 
 1993 — Music Mirror 
 1995 — Do Something 
 1996 — Romance 
 2009 — Time for a Change 
 2016 — LOVE

Синглы

Примечания

Ссылки 
 George McCrae // Официальный сайт
 George McCrae Live in Europe // Baltic-soul.de
 .